Le tournoi de tennis du Queen's est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1961 se dispute à Londres du 19 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karen Hantze et Billie Jean Moffitt.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Queen's

Navigation 

dames 1961
Queens